Володимиров — русская фамилия. Известные носители:

 Володимиров, Андрей Иванович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 6379; 11 декабря 1840.
 Володимиров, Владимир Михайлович (1840 — 1910) — заслуженный ординарный профессор Александровской военно-юридической академии, генерал-лейтенант, гласный Санкт-Петербургской городской думы.
 Володимиров, Николай Николаевич (1910—2006) — российский советский живописец.
 Володимиров, Павел Сергеевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 6924; 4 декабря 1843.

См. также 
 Володимеровы